Robert de Holand ist der Name folgender Personen:

* Robert de Holand (Ritter) (um 1243–um 1305), englischer Ritter
 Robert de Holand, 1. Baron Holand (um 1283–1328), englischer Peer
 Robert de Holand, 2. Baron Holand (1312–1373), englischer Peer